Greetje Galliard, (née le 25 novembre 1926), est une nageuse néerlandaise.
 Johann Ernst Galliard, également connu sous le nom de John Ernest Galliard, né en 1687 à Celle, mort en 1749 à Londres, un hautboïste, organiste et compositeur allemand.
 Jean-Louis Galliard (né le  à Nyon et mort le  à Lausanne) est un enseignant, pédagogue, directeur d’école, pasteur et bellettrien vaudois.
 Jean-François Galliard (1948-), homme politique français ;

Famille Olphe-Galliard :
Gabriel Olphi dit Galhard, né en 1416, consul de Gap,
Jean Olphi dit Galhard, né en 1460, consul de Gap,
Antoine Olphi dit Galhard, né en 1485, consul de Gap,
 Léon Olphe-Galliard, né le  à Lyon et mort en 1893 à Hendaye, est un ornithologue français,
 Gabriel Olphe-Galliard, né le  à La Tour-de-Trême en Suisse et mort le  au Pecq dans les Yvelines, est un sociologue et juriste français,
Joseph Olphe-Galliard, né le  à Lyon et mort  le  à Lyon, est un prêtre catholique de la Compagnie de Jésus, et aumônier militaire français,
Pierre Olphe-Galliard, né le  à Lyon, et mort le , est un industriel français,
 Jean Olphe-Galliard, né le  à Angoulême, et décédé le  à Paris, est un moine bénédictin, abbé de l'abbaye de La Source,
Michel Olphe-Galliard, né le  à Angoulême, et mort le  à Toulouse, est un prêtre catholique de la Compagnie de Jésus français, professeur en théologie mystique à l'Institut catholique de Toulouse, et supérieur de la résidence de Toulouse.

Typographie :
 Galliard est une police d'écriture.